Mieczysław Kamiński (1835/7–1896) – polski tenor, reżyser teatralny i tłumacz
 Mieczysław Kamiński – kapral podchorąży Pułku 6. Pancernego „Dzieci Lwowskich”, kawaler Virtuti Militari
 Mieczysław Kamiński (1934–2017) – polski działacz partyjny, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zamościu
 Mieczysław Kamiński (ur. 1950) – polski samorządowiec i nauczyciel, burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
 Mieczysław Kamiński – polski inżynier
Zobacz też
 Bronisław Kaminski (mylnie nazywany Mieczysławem) (1899–1944) – dowódca brygady RONA, zbrodniarz wojenny